Кармыш:

 Кармыш — род в составе башкир-юрматынцев.
 Кармыш — название до 1948 года исчезнувшего села Добринка в Раздольненском районе Крыма.
 Кармыш — название до 1948 года исчезнувшего села Глубокое вЧерноморском районе Крыма.